Le terme toupie peut désigner :
 Toupie, jouet destiné à tourner sur lui-même le plus longtemps possible, en équilibre sur sa pointe.
 Toupie, réservoir de camion spécialisé dans le transport de béton, appelé communément « camion-toupie » ou « malaxeur » dans le contexte professionnel.

 Toupie est la forme la plus élaborée de la danse appelée valse musette.
 Toupie, magazine pour enfants édité par Milan Presse, filiale du groupe Bayard Presse.
 Toupie, outil destiné au travail du bois pour la réalisation de profils tels que moulures, rainures et languettes (fabrication de lames de plancher). La défonceuse est une sorte de toupie portative.